Негритас има више значења:

 Негритас (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Негритас, Гранха Авикола (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Негритас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Негритас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику